Tobed kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tobed (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Tobed (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar